Wieś w Polsce:
 Łęgoń – wieś w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie Wschowa

2 strugi:
 Łęgoń – prawy dopływ Odry, uchodzący do rzeki w okolicy Grzegorzowic
 Łęgoń – prawy dopływ Odry, uchodzący do rzeki w okolicy Bukowa